Een verkeersweg:
 N987 (Nederland), zie Provinciale weg 987

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing